Personen
 Benjamin Wildman-Tobriner (1984), Amerikaans zwemmer
 Valerie Wildman (1953), Amerikaans actrice
 Wildman Whitehouse (1816-1890), Engels chirurgijn

 Overig
 Naomi Wildman, een personage uit de sciencefictionserie Star Trek:Voyager